ZWE peut faire référence à :
 la gare d'Anvers-Central selon la classification AITA ;
 le Zimbabwe, selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays) et la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.